Au rythme de mon cœur, téléfilm (2006)
   , film documentaire